Клайндубрау или Ма́ла-Ду́брава (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Гросдубрау района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Соседние населённые пункты: на севере — административный центр коммуны Гросдубрау, на юго-востоке — деревня Брезынка коммуны Мальшвиц, на юге — деревня Йешицы и на юго-западе — деревня Хвачицы.

История 
Впервые упоминается в 1419 году под наименованием Dubra parva.

До 1936 года была административным центром одноимённой коммуны. С 1936 года входит в современную коммуну Гросдубрау.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования.
 Dubra parva, 1419
 Klein Dubraw, 1527
 Klein Dubra, 1768

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно переписи 1900 и 1925 годов численность серболужицкого населения от общего числа жителей составляла соответственно 82,6 % и 77,8 %.
.

Известные жители и уроженцы 
 Густа Гатас (1842—1901) — серболужицкий поэт.

Примечания

Литература 
 Großdubrau/Wulka Dubrawa mit Kleindubrau/Mała Dubrawa. W: Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft (= Werte der deutschen Heimat. Zwjazk 67). 1. nakład. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2005, ISBN 978-3-412-08903-0, str. 229—234.

Ссылки 
 Kleindubrau/ Mała Dubrawa , Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Гросдубрау
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области